Мригаши́рша (, , «оленья голова») — это пятая накшатра из классического списка лунного цикла в индуистской астрологии, склонение от  (Вришабха Раши) до  (Митхуна Раши), соответствует звездам λ (),  (),  () в созвездии Ориона.

Другие названия 
Рохини имеет разные названия в зависимости от языковых, культурных и религиозных традиций:
 Аграхаяни ,  — название в древнеиндийских текстах
 на  — Māṉ talai
 на тиб. — Го
 на вайли — Mgo, «голова»
 на  — «черепаха»

Описание 
В сидерический период обращения Луны (лунный год) это пятая стоянка с проекцией на λ, ,  в Орионе на видимой части звездного неба.
 Управителем этой накшатры является Мангала (Марс)
 Символы — оленья голова
 Божество — Сома или Чандра — божество Луны, он держит амриту (нектар и, одновременно, яд вечности)
В индийском зодиаке данная часть сидерического периода первые две пада (четверти) этой накшатры соответствует концу месяца Вришабха (Vṛṣabha Rāśi) и вторые две пада (четверти) — началу месяца Митхуна (Mithuna Rāśi).
В западном зодиаке соответствует склонению от  в созвездии Тельца до .

Традиции 
Традиционные индийские имена определяются тем, в какой паде (четверти) накшатры находился Асцендент ASC (Лагна) во время рождения ребёнка. Каждая из накшатр занимает  эклиптики и делится на Па́да (четверти) по . В случае с накшатрой Мригаширша имя будет начинаться со следующих слогов:

Примечания

Литература 
 
 
 

Индийская астрология:Накшатры
Индийская астрология